На Олимпијским играма 2008. такмичење у маратону за жене, одржано је 17. августа око урбаног склопа специфично дизајнираног за такмичење у Пекингу, а циљ је био на Националном стадиону у Пекингу. Квалификациона норма износила је 2:37,00 (A норма) и 2:42,00 (B норма).

Победница је била Константина Томеску из Румуније која је у једном тренутку имала предност више од једне мунуте и оджала је до краја трке. Она је завршила маратон у времену 2:26:44. На другом месту је био Кетрин Ндереба из Кеније, која је завршила трку у времену 2:27:06, а одмах има ње следи трећепласирана Џоу Чунсју из Кине који је стигла у времену 2:27:07, једну стотинку спорије.

Светска рекордерка Пола Радклиф из Уједињеног Краљевства је учествовала у трци, упркос повредама које су је пратиле претходне сезоне. До половине трке била је међу водећим маратонкама, али је морала направити паузу и урадити неке вежбе да се ослободила грчева. Наставула је трку и завршила на 23 месту у времену 2:32:38.

Учествовале су 82 такмичрке из 46 земаља. Трку је завршило 69 такмичарки, 12 је одустало а једна није стартовала.

Оборена су два национални и три лична рекорда.

Рекорди пре почетка такмичења 
(16. августа 2008)

Освајачице медаља

Резултати

Пролазна времена 

и. в. = исто време

Извори

Спољашње везе 
 Службени списак учесника и њихови резултати

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Маратон на Летњим олимпијским играма